KDL est un sigle qui peut désigner :
 Compagnie de chemin de fer du Katanga-Dilolo-Léopoldville, une société de chemin de fer congolaise.

KDL est un code qui peut désigner :
 aérodrome de Kärdla, un aérodrome estonien, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports